Пути́лівка (також Путиловка) — назва топонімів, що походить, переважно, від прізвища Путилов.

Річка:
 Путилівка — річка в Україні, ліва притока Горині
Села:
 Путилівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Путилівка — Волинська область Ківерцівський район
 Путилівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Путилівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
Місцевості:
 Путилівка — місцевість у Київському районі Донецька.
Пам'ятка природи:
 Путилівка — гідрологічна пам'ятка природи, Волинська область